Aardrijkskunde
Donnelly (Canada), plaats in Canada
Donnelly (Idaho), plaats in de Amerikaanse staat Idaho
Donnelly (Minnesota), plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Donnelly (rivier in West-Australië), rivier in West-Australië
Donnelly River, plaats in West-Australië

Personen met de achternaam Donnelly
Donal Donnelly, Iers acteur
Ignatius Donnelly, Amerikaans schrijver 
Liam Donnelly, Noord-Iers voetballer
Martin Donnelly, Brits autocoureur
Sharon Donnelly, Canadees triatlete